Nasukawa ist der Familienname folgender Personen:

 Masahiro Nasukawa (* 1986), japanischer Fußballspieler 
 Mizuho Nasukawa (* 1979), japanische Langstreckenläuferin